Поверхность Европы является очень молодой по геологическими меркам, поэтому на ней очень мало кратеров. Поскольку она состоит преимущественно из водяного льда, под которым скрывается жидкий океан, поверхность спутника постоянно обновляется, поэтому даже крупные кратеры существуют на поверхности Европы относительно не долго. Поэтому большинство, обнаруженных на поверхности спутника кратеров, достаточно крупные, чтобы получить собственное имя. Им присваиваются именно персонажей кельтской мифологии.

Кратеры 
Ниже приведён список наиболее крупных кратеров Европы.

См. также 
 Список деталей рельефа на Европе
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы

Ссылки 
 USGS: Europa nomenclature
 USGS: Europa Nomenclature: Craters

Кратеры спутников Юпитера
Поверхность Европы (спутника)